Pasolini peut faire référence à :

Patronyme 

 Giuseppe Pasolini (1815-1876), homme politique italien, patriote de l'Unité italienne du Royaume d'Italie
 Pier Paolo Pasolini (1922-1975), écrivain et réalisateur italien
 Renzo Pasolini (1938-1973), pilote de vitesse moto italien
 Uberto Pasolini (1957-), réalisateur et producteur italien

Cinéma 

 Pasolini l'enragé, film français de Jean-André Fieschi sorti en 1966, à propos de Pier Paolo Pasolini ;
 Pasolini, film franco-italo-belge d'Abel Ferrara sorti en 2014, biopic sur Pier Paolo Pasolini.

Patronyme italien